Hela kan syfta på:

 Hela – botande av sjukdomar, en typ av under, se helande
 Hela – på tyska Helatyskt namn på en stad i Powiat pucki i Pommerns vojvodskap i Polen, se Hel, Polen
 699 Hela – en asteroid
 HeLa-celler – en typ av celler som används vid forskning

Se även
 Healing